Nilca ist der Name von

 Alexandru Nilca (* 1945  als Sándor Nyilka), rumänischer Säbelfechter
 Ioan Nilca (* 1886), rumänischer Politiker
 Augustin Nilca (* 1870), rumänischer Politiker